Das 65. Critérium du Dauphiné ist ein Rad-Etappenrennen, das vom 2. bis 9. Juni 2013 stattfand. Es wurde in einem Prolog und sieben Etappen über eine Gesamtdistanz von 1136,5 km ausgetragen. Das Rennen war Teil der UCI WorldTour 2013.

Sieger in der Gesamtwertung wurde der Brite Chris Froome aus der britischen Mannschaft Sky vor seinem Teamkollegen Richie Porte und dem Spanier Daniel Moreno aus der russischen Mannschaft Katusha.

Teilnehmer 
Startberechtigt waren die 18 UCI ProTeams. Das UCI ProTeam AG2R La Mondiale – Mitglied von Mouvement Pour un Cyclisme Crédible (MPCC) – nahm nicht am Rennen teil, da zwei Fahrer des Teams innerhalb von 12 Monaten des Dopings überführt wurden (Steve Houanard im September 2012 und Sylvain Georges bei der Giro d’Italia 2013). Zudem vergab der Organisator Amaury Sport Organisation (ASO) Wildcards an vier Professional Continental Teams. Jedes der 22 teilnehmenden Teams trat jeweils mit acht Fahrer an, dadurch ergab sich ein Starterfeld von insgesamt 176 Fahrern.

Etappen

Etappenübersicht

1. Etappe

2. Etappe

3. Etappe

4. Etappe

5. Etappe

6. Etappe

7. Etappe

8. Etappe

Wertungen im Rennverlauf

Endergebnis in der Gesamtwertung

Weblinks 

 
 Offizielle Website der A.S.O. (französisch, englisch)
 Critérium du Dauphiné 2013 bei radsport-news.com

Einzelnachweise 

2013
Radrennen 2013